Mourik ist der Familienname folgender Personen:

 Ger van Mourik (1931–2017), niederländischer Fußballspieler
 Tom van Mourik (* 1957), niederländischer Politiker der VVD